Voto (Cantàbria), municipi a la Comunitat Autònoma de Cantàbria
 Voto (llengua), llengua ameríndia de la família txibtxa, relacionada amb el rama parlat a Nicaragua, i que s'havia parlat pels botos a les províncies d'Alajuela
 Voto de la Penya, eremita venerat al monestir de Sant Joan de la Penya i la seva regió, la seva festivitat se celebra el 29 de maig